Брейтхаупт, Брейтгаупт, Брайтхаупт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Брейтгаупт, Вильгельм (1809—1889) — немецкий артиллерист и изобретатель.
 Брейтгаупт, Иоанн Август Фридрих (1791—1873) — немецкий минералог.
 Брейтгаупт, Иоанн Фридрих (1639—1713) — немецкий гебраист.
 Брайтхаупт, Рудольф Мария (1873—1945) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Брейтхаупт, Франц (1870—1945) — обергруппенфюрер СС.

Примечания

Литература